ВАК — багатозначний акронім кирилицею, який може означати:

 Великий адронний колайдер — найбільший у світі прискорювач елементарних частинок.

 Вища атестаційна комісія — центральний державний орган у галузі присудження наукових ступенів і вчених звань.

 «Вінер Атлетікспорт Клуб» — австрійський футбольний клуб.